VLK is een afkorting:
 Vlaamse Liga tegen Kanker, een vzw actief op het gebied van kankerbestrijding
 Vlaamse Levenstechnische Kring, de studentenvereniging van de Gentse studenten bio-ingenieur
 VLK, een historisch merk motorfiets uit Antwerpen

Daarnaast is het een naam, gedragen door:
Miloslav Vlk, kardinaal